

Радомежиці — село в гміні Сехніце Вроцлавського повіту Нижньосілезького воєводства
 Радомежиці — село в гміні Згожелець Зґожелецького повіту Нижньосілезького воєводства